T-Bone steht für:
 T-Bone-Steak, siehe Porterhouse-Steak
 T-Bone (Skaband), thailändische Ska- und Reggaeband

T-Bone ist der Name folgender Personen:
 T-Bone (Rapper) (* 1973), US-amerikanischer Rapper
 T Bone Burnett (* 1948), US-amerikanischer Musiker und Musikproduzent
 T-Bone Walker (1910–1975), US-amerikanischer Musiker
 Tyson T-Bone (* 1981), englischer Wrestler